nys – codice ISO 639-3 della lingua nyunga

Persone
Camille Nys – calciatore belga
Daniel Nys – mercante d'arte fiammingo
Hugo Nys – tennista francese naturalizzato monegasco
Jef Nys – fumettista belga fiammingo
Sven Nys – ex ciclocrossista, ciclista su strada e mountain biker belga